Ву́лиця Володи́мира Вели́кого (також вулиця Князя Володимира, вулиця Князя Володимира Великого) — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Вулиця Князя Володимира Великого 
Вулиця Князя Володимира Великого — вулиця в місті Дніпро.

Вулиця Князя Володимира 
 Вулиця Князя Володимира — вулиця в місті Бориспіль Київської області.
 Вулиця Князя Володимира — вулиця в місті Жашків Черкаської області.
 Вулиця Князя Володимира — вулиця в місті Калинівка Вінницької області.
 Вулиця Князя Володимира — вулиця в місті Коростень Житомирської області.
 Вулиця Князя Володимира — вулиця в смт Любашівка Одеської області.
 Вулиця Князя Володимира — вулиця в місті Нова Каховка Херсонської області.
 Вулиця Князя Володимира — вулиця в місті Овруч Житомирської області.
 Вулиця Князя Володимира — вулиця в місті Підволочиськ Тернопільської області.
 Вулиця Князя Володимира — вулиця в місті Путивль Сумської області.
 Вулиця Князя Володимира — вулиця в місті Рівне.
 Вулиця Князя Володимира — вулиця в місті Хоростків Тернопільської області.

Вулиця Володимира Великого  
 Вулиця Володимира Великого — вулиця в місті Борислав Львівської області.
 Вулиця Володимира Великого — вулиця в місті Бровари Київської області.
 Вулиця Володимира Великого — вулиця в місті Володимир Волинської області.
 Вулиця Володимира Великого — вулиця в місті Городенка Івано-Франківської області.
 Вулиця Володимира Великого — вулиця в місті Городок Хмельницької області.
 Вулиця Володимира Великого — вулиця в місті Дрогобич Львівської області.
 Вулиця Володимира Великого — вулиця в місті Дубляни Львівської області.
 Вулиця Володимира Великого — вулиця в місті Жовті Води Дніпропетровської області.
 Вулиця Володимира Великого — вулиця в місті Жовква Львівської області.
 Вулиця Володимира Великого — вулиця в місті Заліщики Тернопільської області.
 Вулиця Володимира Великого — вулиця в місті Збараж Тернопільської області.
 Вулиця Володимира Великого — вулиця в місті Звягель.
 Вулиця Володимира Великого — вулиця в місті Здолбунів Рівненської області.
 Вулиця Володимира Великого — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 Вулиця Володимира Великого — вулиця в смт Івано-Франкове Львівської області.
 Вулиця Володимира Великого — вулиця в місті Ізюм Харківської області.
 Вулиця Володимира Великого — вулиця в місті Кагарлик Київської області.
 Вулиця Володимира Великого — вулиця в місті Кам'янка Черкаської області.
 Вулиця Володимира Великого — вулиця в місті Кодима Одеської області.
 Вулиця Володимира Великого — вулиця в місті Козятин Вінницької області.
 Вулиця Володимира Великого — вулиця в місті Конотоп Сумської області.
 Вулиця Володимира Великого — вулиця в місті Костянтинівка Донецької області.
 Вулиця Володимира Великого — вулиця в місті Кременчук.
 Вулиця Володимира Великого — вулиця в місті Кривий Ріг.
 Вулиця Володимира Великого — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Володимира Великого — вулиця в місті Миколаїв Львівської області.
 Вулиця Володимира Великого — вулиця в місті Миронівка Київської області.
 Вулиця Володимира Великого — вулиця в місті Монастириська Тернопільської області.
 Вулиця Володимира Великого — вулиця в місті Надвірна Івано-Франківської області.
 Вулиця Володимира Великого — вулиця в місті Пустомити Львівської області.
 Вулиця Володимира Великого — вулиця в місті Рава-Руська Львівської області.
 Вулиця Володимира Великого — вулиця в місті Рожище Волинської області
 Вулиця Володимира Великого — вулиця в смт Рудне Львівської області.
 Вулиця Володимира Великого — вулиця в місті Самбір Львівської області.
 Вулиця Володимира Великого — вулиця в місті Старий Самбір Львівської області.
 Вулиця Володимира Великого — вулиця в місті Стебник Львівської області.
 Вулиця Володимира Великого — вулиця в місті Стрий Львівської області.
 Вулиця Володимира Великого — вулиця в місті Тараща Київської області.
 Вулиця Володимира Великого — вулиця в місті Тернопіль.
 Вулиця Володимира Великого — вулиця в місті Фастів Київської області.
 Вулиця Володимира Великого — вулиця в місті Херсон.
 Вулиця Володимира Великого — вулиця в місті Ходорів Львівської області.
 Вулиця Володимира Великого — вулиця в місті Хуст Закарпатської області.
 Вулиця Володимира Великого — вулиця в місті Чортків Тернопільської області.
 Вулиця Володимира Великого — вулиця в місті Яворів Львівської області.

Провулок Володимира Великого 
 1-й Провулок Володимира Великого — вулиця в місті Конотоп Сумської області.
 2-1 Провулок Володимира Великого — вулиця в місті Конотоп.
 3-й Провулок Володимира Великого — вулиця в місті Конотоп.
 4-й Провулок Володимира Великого — вулиця в місті Конотоп.
 5-й Провулок Володимира Великого — вулиця в місті Конотоп.

 
Вулиці, названі на честь людей